Mendozasaurus neguyelap — вид динозавров-завропод из клады Lognkosauria, живших во времена верхнемеловой эпохи (часть коньякского века,  назад) на территории современной Аргентины.

Mendozasaurus известен по неполным останкам и скорее всего имел костные пластины на спине, которые также встречаются среди более поздних титанозавров, например сальтазавра.

Примечания 

Lognkosauria
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Южной Америки
Фоссилии из меловых отложений Аргентины
Фоссилии, описанные в 2003 году